Amadeo (Cavite), een gemeente in de Filipijnen
 Amadeo (label), een Oostenrijks platenlabel